Voici la liste des planètes mineures numérotées de 374001 à 375000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 374001 à 375000

374001-374100

374101-374200

374201-374300

374301-374400

374401-374500

374501-374600

374601-374700

374701-374800

374801-374900

374901-375000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000